Паршиха — название населённых пунктов в России:

 Паршиха — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Паршиха — деревня в Бежецком районе Тверской области.